

Persone 

Edmond Hoyle, scrittore inglese
Fred Hoyle, fisico, matematico, astronomo e scrittore britannico
Katie Hoyle, calciatrice neozelandese
Lindsay Hoyle, politico britannico

Altro 
8077 Hoyle, asteroide della fascia principale